Mužská čtyřhra Qatar ExxonMobil Open 2019 probíhala v úvodní lednový týden roku 2019. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byly turnajové jedničky Oliver Marach s Matem Pavićem, které skončily v úvodním kole na raketách Damira Džumhura s Dušanem Lajovićem.

Vítězem se stal nenasazený belgicko-francouzský pár David Goffin a Pierre-Hugues Herbert, který ve finále zdolal nizozemskou dvojici Robin Haase a Matwé Middelkoop. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Herbert vybojoval čtrnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Goffina to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (1. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2019
ATP Tour 2019